La marcha de los defensores de Moscú () o la canción de los defensores de Moscú () es una marcha militar soviética utilizada originalmente por el Ejército Rojo y que apareció por primera vez durante la Batalla de Moscú a finales de 1941. La letra de la marcha la escribió Alexéi Surkov mientras que la música la compusó Boris Mokrousov.

Historia 
A principios de octubre de 1941, la Wehrmacht inició su ofensiva para hacerse con el control de Moscú. En estado de shock, el escritor Alexéi Surkov compuso un poema que tituló Defensores de Moscú. Los poemas se publicaron por primera vez en el periódico Krasnoarmeiskaya Pravda el 3 de noviembre de 1941. Una semana después, el periódico Vechernyaya Moskva los imprimió. Lo que atrajo la atención del Estudio Central de Cine Documental de la URSS, Borís Mokrousov puso música al texto y se transmitió en un documental sobre la defensa de las ciudades de Volokolamsk y Mozhayisk, situadas en la perifería de la capital. Más tarde se interpretó en una orquesta en la película documental soviética de 1942, Moscú contraataca (Разгром немецких войск под Москвой). También se utilizó en la película A las 6 de la tarde después de la guerra (В 6 часов вечера после войны) de 1944.

La canción forma parte del repertorio tradicional de muchas bandas militares rusas y es una de las muchas compuestas durante la Gran Guerra Patria (conocida en Europa como la Segunda Guerra Mundial). Hoy en día, se realiza con frecuencia en el desfile anual de victoria de la URSS sobre el Tercer Reich (generalmente después del adiós de Slavianka) y en los desfiles de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia.

Letra 
La canción de los defensores de Moscú está compuesta por cuatro versos y un coro:

Referencias

Enlaces externos 

 

Música de la Unión Soviética
Canciones de Rusia
Canciones en ruso
Canciones de 1941
Wikipedia:Artículos con texto en ruso
Canciones de la Segunda Guerra Mundial